Хмиль — украинская фамилия.

Известные носители
 Хмиль, Иван Сергеевич (1923—2003) — советский и украинский учёный-историк и дипломат.
 Хмиль, Мария Юрьевна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Хмиль, Михаил Михайлович (род. 1973) — украинский политический деятель.